«Воспомина́ния об уби́йстве» (; Сариный чхуок) — южнокорейский триллер 2003 года, основанный на реальной истории серии убийств 10 женщин в 1986—1991 годах, переплетаясь с основными событиями, показаны настроения Южной Кореи того времени: митинги, разлом общества, нищета, жестокость и некомпетентность местных правоохранительных органов. 

Как и в фильме, на момент его выхода настоящий убийца еще не был пойман. По мере того, как дело становилось все ближе к достижению срока давности, ведущая партия Южной Кореи «Ури» стремилась внести поправки в закон, чтобы у прокуроров было больше времени для поиска убийцы. Однако в 2006 году был достигнут срок давности последней известной жертвы. Более 13 лет спустя, 18 сентября 2019 года, полиция объявила, что мужчина в возрасте 50 лет, Ли Чун Чжэ, был опознан как подозреваемый в убийствах. Он был идентифицирован после того, как ДНК из нижнего белья одной из жертв была сопоставлена ​​с его, и последующие доказательства связали его с четырьмя из десяти нераскрытых убийств. В то время, когда его опознали, он уже отбывал пожизненное заключение в тюрьме в Пусане за изнасилование и убийство своей невестки.

Фильм получил высшую оценку за постановку и музыкальное сопровождение, режиссуру и сценарий. Он был признан одним из лучших южнокорейских фильмов всех времен, находится на 170-м месте 250 лучших фильмов по версии IMDb. Это второй фильм режиссёра Пона Чжун Хо. Первый, принесший ему успех в Корее, назывался «Лающие собаки не кусают» (Barking Dogs Never Bite, 2000).

Сюжет 
В городе Хвасон появляется серийный убийца, нападающий на женщин в ночное время в лесах и на пустырях. Первое убийство происходит на рисовом поле, в водогоне. Детектив Пак Ду Ман начинает расследование, но следственные методы полиции неэффективны, а криминалистическая экспертиза как таковая отсутствует. Сам же Пак утверждает, что у него есть свой зрительный метод выискивания преступника (который на протяжении всего фильма ни разу не помогает). Проверяются десятки подозреваемых, но все тщетно, на месте второго убийства набегает огромное число зевак и репортеров, а по предполагаемым следам преступника проезжает трактор. Наводку на главного подозреваемого дает подруга Пака, рассказав о местном умственно отсталом пареньке Пэк Кван Хо, которого видели подглядывающем за первой девушкой за несколько часов до ее убийства. Пак вместе со своим импульсивным и жестоким напарником Чон Ён Гу сразу же арестовывают подростка и силой заставляют признаться в содеянном. Тот под давлением начинает в странной манере рассказывать о деталях преступления. Пак подделывает улики, выдавая следы Кван Хо за следы убийцы.

Также из столицы в Хвасон приезжает детектив Со Тхэ Юн. Идя пешком, он спрашивает дорогу у проходящей мимо женщины, та приняв его за убийцу, начинает истерику. Проезжающий рядом Пак нападает на Со и начинает его избивать, и после узнает, что это его будущий коллега. Сам же Со сомневается, что Кван Хо является убийцей, он считает руки парня слишком слабыми, чтобы иметь возможность совершить такое сложное преступление, и связать три тугих узла, которыми была связана жертва. На следственном эксперименте начинается скандал, при котором возникает спор во всеуслышание между Со и начальником полиции, о невиновности Кван Хо. Также среди толпы зевак появляется отец подозреваемого и пытается прорваться к сыну. Под давлением прессы Кван Хо объявляют ложно обвиненным. Со упирающийся на логический и дедуктивный методы заявляет, что произошло третье убийство, он рассказывает про недавнее заявление о пропавшей девушке. Его слова подтверждаются, когда в травянистом поле находят очередной связанный труп. Также Со находит закономерность в преступлениях: во время каждого убийства идет дождь и на каждой жертве было надето что-то красное. В следующую дождливую ночь на девушку, одетую в темный дождевик, нападает некто неизвестный.

Появляется версия, что Хвасонский убийца, перед тем как совершить очередное убийство, отправляет заявку в радиостанцию и просит включать песню «Грустное письмо», найти данные отправителя заявки не удается, они сразу выкидываются на свалку. Пак в свою очередь считает, что убийца лысый, так как на телах жертв или на месте преступления не находят ни одного лобкового волоска. Целый день он ходит в сауны, но нужного ему подозреваемого не находит. Пак обращается к гадалке, а после он приходит вместе с Ён Гу на место преступления и совершает обряд, по которому можно увидеть лицо убийцы. Также подходит на место и Со. Спустя небольшой промежуток времени объявляется неизвестный мужчина и, положив на землю женское нижнее белье, начинает мастурбировать. Услышав шум, неизвестный убегает, детективы следуют за ним до стройки, где и ловят. Как оказалось, это обычный семьянин, который под влиянием последних событий в городе, лишь занимался онанизмом в лесу и к преступлениям отношения не имеет. Тот под натиском Пака и Ён Гу также признается в убийствах, но говорит неуверенно и во многом ошибается. Со находит выжившую жертву Хвасонского убийцы. Та не видела лицо маньяка, но заметила, что у того по-женски нежные руки. Ночью происходит очередное убийство, в то время как по радио звучит «Грустное письмо». Во влагалище жертвы находят куски персика. Раздобыть данные на счет заказчика песни все же удается, им оказался двадцатилетний Пак Хён Гю, переехавший в Хвансон осенью 1986-го, в тот момент, когда начались убийства. Тот на допросе не признает свою вину, но в то же время не может вспомнить песни, которые играли до и после «Грустного письма», хотя и слушал весь вечер радиостанцию. Во время спора на допросе неуравновешенный Ён Гу избивает подозреваемого. Чтобы избежать возмущения прессы, Ён Гу отстраняют от дела. Со становится одержимым делом и всеми силами хочет добиться признания Хён Гю. Он вспоминает о признании Кван Хо и понимает, что тот говорит о деталях убийства так, как будто видел это со стороны, и детективы понимают, что он может являться важным свидетелем. В баре они находят пьяного Ён Гу, который начинает драку с местными, во время дебоша Кван Хо ударяет доской с торчащим гвоздем Ён Гу в ногу. Кван Хо убегает, опасаясь его гнева. Со и Пак, догнав, пытаются его спросить об убийствах; из всего рассказанного становится ясно, что Кван Хо, прячась в стоге сена, видел, как Хвансонский убийца насиловал девушку и даже видел его лицо, но допросить парня толком не удается, прибегает отец подростка, Кван Хо снова убегает, и попадает под поезд.

Находятся следы спермы убийцы, и их отправляют в США для ДНК-теста. Тем временем у Ён Гу развивается гангрена на ноге и её приходится ампутировать. Со начинает следить за Хён Го, который сидит в баре, но засыпает в машине, а подозреваемый, выйдя из бара уезжает на автобусе. Ночью совершается очередное убийство, гибнет девочка-подросток, с которой Со ранее общался. Обузданный гневом, детектив арестовывает Хён Гю и жестоко избивает, требует от него признания. Прибегает Пак с результатами ДНК-теста, в котором причастность Хён Гю отрицается. Шокированный Со не верит документу и пытается стрелять в Хё Гю, но его останавливает Пак. Хён Гю в наручниках уходит в тоннель.

2003 год. Пак, уйдя из полиции, становится бизнесменом, и обзаводится семьёй. По пути он решает остановиться на рисовом поле, где когда-то произошло одно из убийств. Он подходит к водогону где нашли тело первой убитой девушки. Также в поле проходит девочка, которая рассказывает Паку, что видела мужчину, который «вспоминал, что когда-то давно здесь совершил». Растерянный Пак спрашивает о внешности мужчины, на что девочка отвечает, что он выглядел как «обычный человек». Пак смотрит прямо в камеру, пытаясь своим методом зрительного контакта найти убийцу среди зрителей…

В ролях 
 Сон Кан Хо — Пак Ду Ман
 Ким Сан Гён — Со Тхэ Юн
 Ким Ро Ха — Чо Ён Гу
 Сон Джэ Хо — сержант Син Дон Чхоль
 Пак Хэ Иль — Пак Хён Гю
 Пак Но Сик — Пэк Кван Хо
 Ко Со Хи — офицер Квон Гви Ок
 Чон Ми Сон — Квак Соль Ён
 Лю Тхэ Хо — Чо Бён Сун

Награды 
 2003 — 3 премии «Большой колокол» (Корея): лучший фильм, лучший режиссёр (Пон Чжун Хо), лучший актёр (Сон Кан Хо)
 2003 — 3 приза кинофестиваля в Сан-Себастьяне: «Серебряная раковина», Лучший новый режиссёр, Приз ФИПРЕССИ (все — Пон Чжун Хо)
 2003 — приз Asian Film Award Токийского кинофестиваля
 2003 — 3 приза Туринского кинофестиваля: Приз зрителей, Премия Холдена за лучший сценарий, 2-е место в соревновании на лучший фильм
 2004 — 4 приза фестиваля полицейских фильмов в Коньяке: Гран-при, Приз зрителей, Prix Médiathèques, Специальный приз полиции
Фильм входит в двадцатку лучших фильмов с 1992 года по версии Квентина Тарантино.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
  
 Воспоминания об убийстве. Рецензия Т. Габрусенко в русскоязычной газете «Сеульский вестник»

Детективные фильмы Республики Корея
Фильмы Пон Чжун Хо
Фильмы о реальных серийных убийцах
Фильмы о полицейских
Фильмы Республики Корея 2003 года